Tshwapa ou Tshuapa peut désigner deux choses en République démocratique du Congo :
 la Tshwapa, rivière de la République démocratique du Congo, affluent du fleuve Congo ; 
 la province de Tshuapa, ancien district séparé de la province de l'Équateur en 2015.